Faro del fin del mundo puede hacer referencia a:

El faro del fin del mundo; novela de Julio Verne publicada en 1905;
Faro del Fin del Mundo; faro argentino en la Isla de los Estados; conocido por haber inspirado a Julio Verne para crear su famosa novela homónima;
Faro del Fin del Mundo; faro francés ubicado en la localidad de La Rochelle, réplica del original argentino.